Примера Дивисьон 1932 () — 2-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за чемпионство

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1932 на rsssf.com

1932
Аргентина
1932 год в Аргентине